When Saturday Comes peut désigner :
 When Saturday Comes, un mensuel de fans du football anglais ;
 When Saturday Comes, un film britannique de 1996 qui porte le titre de Jimmy en français.